Tandgave: I ældre nordisk tradition, en gave der gives ved første tands frembrud.